La famille Bourdon de Gramont est une famille noble française, originaire de Normandie, éteinte au . Elle forma trois branches, dont la branche de Gramont s'éteignit la dernière.

Histoire 
La filiation suivie de cette famille remonte à 1545.

Guillaume Bourdon, contrôleur général des finances de la généralité de Caen, obtint du roi Henri IV, tant en raison de ses services que de son alliance en 1577 avec Antoinette Ribault, des lettres patentes d‘anoblissement, données au camp de Sentes en juin 1592, qu’il fit vérifier le 23 janvier 1593 en la Chambre des comptes de Normandie.

Exupère Pierre Auguste Bourdon de Gramont (1740-1817), officier de marine, chevalier de Saint-Louis.

Personnalités 
 Ernest Bourdon de Grammont (1805-1847), fils d'Exupère, gouverneur du Sénégal.

Armes 
L'écartèlement des blasons de la famille Bourdon et d'Arc du Lys est faite lors de l'alliance avec la famille Ribault.

Alliances 
Les principales alliances de la famille Bourdon de Grammont sont : du Buisson de Courson (1624), Bouchard de la Potherie (1768), Daniel de Grangues (1783), de Quatrebarbes (1791), Picquot de Magny (1798), de Bonnechose, de Scorailles-Langeac (1833), de Saint-Chamans (1864), ect.

Notes et références

Bibliographie 
 V. Hunger, Histoire de Verson, Société des antiquaires de Normandie, 1908
 Pierre Carel, Une descendance normande de Pierre d'Arc, 1891
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, 1907

Annexes

Articles connexes 
 Armorial des familles de Normandie

Liens externes 
 

Famille noble française
Famille noble normande